8-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1962 года впервые прошёл во Франции в городе Мюлуз с 22 по 29 сентября. В финальной стадии приняли участие 10 национальных сборных. На первом этапе все команды в 2-х группах определили полуфиналистов плей-офф. На втором этапе в плей-офф были разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы в 6-й раз стали баскетболистки сборной СССР.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Квалификация

Матч за 5-е место

Матч за 7-е место

Матч за 9-е место

Финал

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1962 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1962 на сайте www.todor66.com

1962
1962 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1962 году